Carlo Delcroix (1896-1977) – militare, politico e scrittore italiano
 Hannes Delcroix (1999) – calciatore haitiano naturalizzato belga